Мелитта Брюнер (28 января 1907 года — 26 мая 2003 года) — австрийская фигуристка, выступавшая в парном и одиночном катании в конце 1920—х. Как одиночница она завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира 1929 года. В паре же с Людвигом Вреде они стали бронзовыми призёрами на Олимпийских играх 1928 года в Санкт-Морице. Кроме того, пара выиграла три медали чемпионатов мира: две серебряных и одну бронзовую.

Спортивные достижения

Женское одиночное катание

Парное катание 
(с Л. Редом)

Фигуристы Австрии
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1928 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1928 года